Белпри има више значења:
 Белпри (Канзас)
 Белпри (Охајо)